Гулузаде () — азербайджанская фамилия. Происходит от тюркского имени Гули (), что с тюркского переводится как невольник и окончания фамилий «-заде».

Известные носители 
 Гулузаде, Амит (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Гулузаде, Вафа Мирзаага оглы (1940—2015) — азербайджанский  востоковед-арабист, дипломат и политолог.
 Гулузаде, Рамин Намиг оглы (род. 1977) —  азербайджанский государственный деятель.